
Molekulska formula -{C17H19N5O}- se može odnositi na:
 ATL-444
 Bazinaprin